Sofapaka Nairobi - kenijski klub piłkarski mający siedzibę w stolicy kraju, Nairobi. Drużyna obecnie występuje w 1. lidze.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Kenii (1 raz): 2009
 Puchar Kenii (2 razy): 2007, 2010

Obecny skład

Linki zewnętrzne 
 
 

Sofapaka
Kluby piłkarskie założone w 2004